Felicjan Tyszkiewicz (zm. 1649) – cześnik kijowski, rotmistrz królewski
 Felicjan Tyszkiewicz (1719–1792) – generał major armii Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta strzałkowski